Pilatus (berg), de berg Pilatus in Zwitserland
Pilatus (toneelstuk), een toneelstuk van Kaj Munk
Pilatus Aircraft, een Zwitserse vliegtuigbouwer
Pontius Pilatus, een Romeinse stadhouder van de provincie Judea

Zie ook:
Pilatusbahn, een tandradbaan op de berg Pilatus
Pilates, een fitness systeem